Сан-Хуан-дель-Монте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 26,45 км². Население — 153 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Бургоса